Tkon peut désigner :
Tkon, un village et une municipalité de Croatie situés dans le comitat de Zadar ;
 les Tkons qui, dans l'univers de fiction de Star Trek sont une espèce extraterrestre originaire de la planète Tkon dans le Quadrant Alpha.